Norwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norwood Township (Michigan)
 Norwood Township (Missouri)